Index snadnosti podnikání (anglicky: Ease of Doing Business Index) je index vytvářený Světovou bankou. Jedná se o hodnocení jednotlivých států z pohledu podnikové sféry zaměřující se na příznivé podmínky pro podnikání, regulace v podnikání, vlastnická práva, atraktivitu pro zahraniční investory a konkurenceschopnost. Čím vyšší index je, tím je situace příznivější.

Hodnocení 
50 (z celkových 190) států na nejvyšších příčkách z hodnocení publikované v roce 2017:

* – Stejné pořadí pro různé země 
** – Státní společenství Srbsko a Černá Hora

Odkazy

Reference

Související články 
 Ekonomika Česka

Externí odkazy 
 

Obchodní právo
Správní právo
Makroekonomie